Краснояровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Краснояровский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Краснояровский сельсовет — в Мазановском районе Амурской области.